Stadtschreiber steht für:

 Stadtschreiber (Literaturpreis), meist mit einem Stipendium verbundenener kommunaler Literaturpreis
 Stadtschreiber (Kanzleivorsteher), mittelalterlicher/frühneuzeitlicher Leiter einer städtischen Verwaltung

Siehe auch
 Stadtschreiberhaus (Begriffsklärung)